Турбийон:

 Турбийон — встраиваемое устройство, частично компенсирующее притяжение Земли и помогающее тем самым увеличить точность хода механических часов.
 «Турбийон» — футбольный клуб из города Нджамена, Чад.
 «Турбийон» — стадион в городе Сьон, Швейцария.
 Турбийон ― средневековый замок в городе Сьон.